Uefacupen 1976/1977 vanns av Juventus, Italien efter finalseger mot Athletic Bilbao, Spanien.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Första mötet

Andra mötet 

2–2 sammanlagt. Juventus vinnare på fler gjorda bortamål

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1976/1977
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976 i Europa
1977 i Europa